Grüne Linie steht für:

 Grüne Linie, Demarkationslinie zwischen Israel und seinen Nachbarn
 Grüne Linie, späterer Name der Gotenstellung, deutsche Verteidigungsstellung im Zweiten Weltkrieg
 allgemein eine Grenzlinie, siehe Demarkation (Politik)

Bahnverkehrslinien:

 Gröna linjen (Stockholm), U-Bahn
 Grüne Linie (Metro Chennai)
 Grüne Linie (Yokohama), U-Bahn
 Samoskworezkaja-Linie, Metro Moskau 

Siehe auch:
 Green Line
 Grüne Grenze, Verlauf von Landgrenzen zwischen Grenzübergangsstellen